Die Liste der Bürgermeister von Leusden führt die Bürgermeister der niederländischen Gemeinde Leusden in der Provinz Utrecht auf.

Leusden
!Burgermeister